De kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen 2006 van D66 is door de leden van D66 via een raadpleging per post bepaald. De nummers 1 tot en met 25 zijn over alle kieskringen gelijk. Vijftien anderen worden afwisselend per kieskring op de plaatsen 26 t/m 30 van de lijst geplaatst.

De nummers 1, 2 en 6 zijn ook daadwerkelijk gekozen. Achter hun namen staat het aantal uitgebrachte stemmen. Door de vele voorkeurstemmen die Fatma Koşer Kaya heeft ontvangen is zij op eigen kracht in de Tweede Kamer gekomen en als nummer twee op de lijst geëindigd.

De lijst 
vet: verkozen
schuin: voorkeurdrempel overschreden

Alexander Pechtold - 95.937 stemmen
Boris van der Ham - 27.860
Bert Bakker - 8.375
Ageeth Telleman - 13.667
Kajsa Ollongren - 3.174
Fatma Koşer Kaya - 34.564
Mark Sanders - 934
Ingrid van Engelshoven - 1.120
Gerben-Jan Gerbrandy - 252
Salima Belhaj - 763
Frans van Drimmelen - 205
Meine Oosten - 235
Degi ter Haar - 242
Marcel Houtkamp - 131
Joris Hillebrand - 152
Harry van Alphen - 167
Lidwien van Langen-Bezemer - 275
Jan van den Heuvel - 245
Erik Veldman - 194
Arthur van Buitenen - 99
Gerard Bos - 472
Shanta Singh - 345
Henk Beerten - 139
Roelof van Netten - 85
Constantijn Dolmans - 95

Regionale kandidaten
De plaatsen 26 t/m 30 op de lijst waren per kieskring verschillend ingevuld.

Tweede Kamerverkiezingen 2006/Kandidatenlijst/D66
D66